Skenderovci je lahko:
 Skenderovci, Brestovac (Hrvaška)
 Skenderovci, Lipik (Hrvaška)